Николай Павлович Воронов: Воронов, Николай Павлович (1926—2014) — российский писатель, поэт и драматург, публицист.
 Воронов, Николай Павлович (1937—2004) — советский и украинский учёный-правовед.